Тим Суини (род. 1970, США, Мэрилэнд) — программист-разработчик компьютерных игр и основатель компании Epic Games ранее известной как Epic MegaGames.

Биография 
Тим Суини родился в 1970 году в небольшом городке Потомак, штат Мэрилэнд. Его отец работал в картографическом агентстве Министерства обороны Defense Mapping Agency, а мать растила троих сыновей. Суини вспоминал, что он стал интересоваться разработкой игр и программированием с 10 лет. Тим создавал игры ещё в то время, когда жил с родителями.

Основал Epic Games как Shareware компанию во время изучения машиностроения в Университете штата Мэриленд. Epic Games берёт начало с того момента, когда Суини создал ZZT. Первую игру компании. Как Суини рассказывал в интервью, успех ZZT обеспечил выпуск скроллеру Jill of the Jungle. Успех этой игры привёл к следующей, и так далее.

Настоящая известность пришла к Суини после создания Unreal Engine — игрового движка, использовавшегося для создания игр серии Unreal (жанр 3D-шутер) и многих других компьютерных игр.

Для Unreal Engine 3 и связанных с ним проектов компании Epic Games, Суини утверждает, что он уже не программирует так много, как это было на предыдущих проектах, и что он выполняет роль технического директора. Его обязанности: общее руководство и развитие движка и различных проектов, основанных на этой технологии, общение с разработчиками аппаратных средств, исследования, связанные с будущим движка.

Суини часто противопоставляют другому известному игровому программисту Джону Кармаку. Оба лидеры в разработке игровых движков, и хотя различные инструменты теперь позволяют им программировать меньше, примечательно, что они просто больше фокусируются на программировании архитектуры движков.

Тим также известен своей любовью к экзотическим спортивным автомобилям, включая собственный Lamborghini Diablo и Ferrari F430. В настоящее время живёт один в Роли, штат Северная Каролина.

Примечания

Ссылки 
 
 

Разработчики компьютерных игр
Родившиеся в 1967 году
Программисты США
Люди в индустрии компьютерных игр
Зал Славы Академии интерактивных искусств и наук
Выпускники Мэрилендского университета в Колледж-Парке
Выпускники Инженерной школы Мэрилендского университета в Колледж-Парке